MotorStorm — гоночный симулятор, разработанный Evolution Studios и изданный компанией Sony Computer Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 3. Первый анонс игры состоялся на выставке E3 в  году. В России MotorStorm была издана компанией «Софт Клаб» на русском языке.

В  году было выпущено продолжение — MotorStorm: Pacific Rift.

Игровой процесс 
MotorStorm представляет собой аркадную гоночную игру, которая выполнена в трёхмерной графике. События игры происходят на фестивале MotorStorm в Долине монументов. Цель игры состоит в том, чтобы выиграть серию внедорожных гонок и стать победителем на фестивале. Если в соревнованиях занять одно из трёх призовых мест — первое (золото), второе (серебро) или третье (бронза) — то начисляются очки, увеличением которых открывается доступ к последующим состязаниям.

Игрокам предоставляется возможность управлять различными типами транспортных средств, каждое из которых имеет индивидуальные технические характеристики: раллийные автомобили, грузовики, мотоциклы, квадроциклы, трагги и багги. В некоторых гонках можно выбрать любой класс, а в других есть классовые ограничения. Во время состязаний есть возможность использовать форсаж — благодаря ему транспортное средство разгоняется быстрее, однако слишком долгое использование форсажа может привести к перегреву двигателя и, как следствие, выведению машины из строя. Транспортные средства могут разбиться и при сильных столкновениях, после чего через несколько секунд восстанавливаются.

Выход игры 
MotorStorm официально выпущена в Японии 14 декабря  года, где стала самой продаваемой игрой для PlayStation 3. Релиз игры в Северной Америке состоялся 6 марта  года; в Европе игра поступила в продажу одновременно с запуском консоли 23 марта  года. Обе — североамериканские и европейские — версии включают многопользовательский режим, поддерживающий до 12 игроков, не включённый в японскую версию игры.

Саундтрек 
 Curve — «Hell Above Water»
 Elite Force — «Presha»
 Elite Force with Lunatic Calm — «Leave You Far Behind»
 Everytime I Die — «The New Black»
 Gluecifer — «Automatic Thrill»
 Hyper — «Hot Rockin’»
 Kings of Leon — «Spiral Staircase»
 Krafty Kuts — «Bass Phenomenon»
 Lunatic Calm — «Leave You Far Behind»
 Monster Magnet — «Powertrip»
 Nirvana — «Breed»
 Pendulum — «Slam»
 Pitchshifter — «Scene This»
 Primal Scream — «Dolls (Sweet Rock ’N’ Roll)»
 Primal Scream — «The 99th Floor»
 Queens of the Stone Age — «Medication»
 Reverend Horton Heat — «Big Red Rocket of Love»
 Slipknot — «Before I Forget»
 Spiritualized — «Electricity»
 The Experiment — «Cost of Freedom»
 Trash Palace — «Animal Magic»
 Wolfmother — «Woman»

Оценки и мнения 

MotorStorm получила в основном положительные отзывы от рецензентов. Обозреватели хвалили игру за интересную концепцию, качественную графику и многопользовательский режим, но критиковали малое количество трасс и режимов. На сайтах GameRankings и Metacritic средняя оценка составляет 82,74% и 84 балла из 100 возможных соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии.

Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры только для PlayStation 3
Компьютерные игры, разработанные Evolution Studios
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment